Das Midland Bank Championships 1989 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Brighton. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 23. bis 29. Oktober 1989 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Monica Seles mit 7:5 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Katrina Adams / Lori McNeil mit 4:6, 7:6 und 6:4 gegen Hana Mandlíková / Jana Novotná.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Brighton